De Oberliga Hamburg 2014/15 was het 70ste voetbalkampioenschap van de Oberliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Oberliga vormde de vijfde klasse in het Duitse voetbalsysteem, onder de Regionalliga Nord. 

TuS Dassendorf werd kampioen, maar verzaakte, net als de andere clubs die konden promoveren om deel te nemen aan de promotie-eindronde.

Eindstand 

FC Elmshorn trok zijn team in december 2014 terug, reeds gespeelde wedstrijden werden geschrapt. 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2014/15